

Musica 
Sidewinder – gruppo musicale australiano
Sidewinder – album di Morton Subotnick del 1971
Sidewinder – EP dei Download del 1996

Trasporti 
Dodge Sidewinder – concept car del 1997
Kia Sidewinder – concept car del 2006
Smyth Sidewinder – aeromobile biposto da autocostruzione

Videogiochi 
Sidewinder – videogioco del 1988 per Amiga
Sidewinder – videogioco del 1989 per NES

Altro 
Sidewinder – personaggio dei fumetti Marvel Comics
AIM-9 Sidewinder – missile aria-aria